Die Bristol Challenger Trophy 2001 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Juli 2001 in Bristol stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 21 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 20 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Bristol